Bradley Glenn "Brad" Richards, född 2 maj 1980 i Murray Harbour, Prince Edward Island, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare. Richards spelade sist för NHL-laget Detroit Red Wings. Han spelade tidigare i Tampa Bay Lightning innan han byttes bort till Dallas Stars 26 februari 2008, samma dag som bytes-stoppet i NHL. 2 juli 2011 skrev han på ett kontrakt med New York Rangers som free agent.

Brad Richards vann Stanley Cup säsongen 2003–04 med Tampa Bay Lightning. Samma år vann han också Lady Byng Trophy och Conn Smythe Trophy som slutspelets bäste spelare. Inför säsongen 2006–07 var Brad Richards en av de bäst betalda i ligan med sammanlagt 55 miljoner svenska kronor om året. Bara den tjeckiske forwarden Jaromir Jagr var bättre betald med en lön på ca 60 miljoner kronor om året. Brad Richards vann sin andra Stanley Cup säsongen 2014-15 med Chicago Blackhawks.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Referenser

Externa länkar
 Brad Richards - nhl.com
 Richards lägger av

Spelare valda i NHL Entry Draft 1998
Födda 1980
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i Dallas Stars
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i New York Rangers
Spelare i Tampa Bay Lightning
Män
Levande personer
Idrottare från Prince Edward Island
Stanley Cup-mästare 2015
Stanley Cup-mästare 2004
Vinnare av Lady Byng Memorial Trophy
Vinnare av Conn Smythe Trophy
Spelare i Océanic de Rimouski
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Spelare valda av Tampa Bay Lightning i NHL Entry Draft